Chaudefontaine, ancienne commune intégrée dans la commune de Marchaux-Chaudefontaine dans le Doubs
 Chaudefontaine, commune française de la Marne